A 2016-os MotoGP spanyol nagydíjat április 22. és 24. között rendezték. A MotoGP-t Valentino Rossi, a Moto2-t Sam Lowes, míg a Moto3-at Brad Binder nyerte meg.

MotoGP

Időmérő
A MotoGP időmérőjét április 23-án, délután rendezték. A pole-pozíciót Valentino Rossi szerezte meg Jorge Lorenzo és Marc Márquez előtt.

Futam
A MotoGP futamát április 24-én, délután rendezték. Rossi megőrizte vezető helyét a rajtnál Lorenzo és Márquez, valamint a remekül rajtoló Pedrosa előtt. Pedrosa megelőzte csapattársát, majd ezután két csata kezdett kirajzolódni a két Yamahás és a két Hondás között. Márquez visszaszerezte pozícióját, de ez után a csaták abbamaradtak, mindenki tisztes távolságra motorozott az előtte haladótól. 5 kör után Bautista versenye véget ért, majd Viñales megelőzte Doviziosót. A 10 körben az olasz versenye is véget ért, miután problémákat észlelt motorján és a boxba hajtott. A következő körök csak a középmezőnyben okoztak izgalmakat, hiszen Rossi már több, mint két másodperccel vezetett, és Márquez is leszakadt Lorenzóról.
A gyári Ducati csapata nem produkált jó versenyt, hiszen állva maradt versenyzőjük, Andrea Iannone csak a nyolcadik helyen haladt, igaz, több helyet is javítva rajthelyéhez képest.
Az utolsó körökre Pedrosa elszakadt Aleix Espargarótól, viszont Lorenzo közeledni kezdett Rossihoz. Az olasz azonban válaszolni tudott csapattársa köridejeire, így megszerezte karrierje 113. győzelmét, Lorenzóval és Márquezzel a dobogón. Pedrosa negyedik lett Espargaró, Viñales és Iannone előtt.

Moto2

Időmérő
A Moto2 időmérőjét április 23-án, délután rendezték.

Futam
A Moto2 futamát április 24-én, délután rendezték. A pole-ból induló Sam Lowest már a rajtnál lerajtolta riválisa, Jonas Folger. Az ötös kanyarban Vierge és Vilairot buktak hatalmasat. A piros zászló lehetősége is felmerült, de végül is a versenyzők folytathatták a versenyzést. Folger továbbra is Lowes előtt tudott maradni, de Simone Corsi nem tudta tartani a sebességüket, majd a kettes kanyarban kicsúszott, ezalatt Lowes átvette a vezetést a hibázó Folgertől. Álex Rins a hetedik helyről rajtolva, már Morbidellit is megelőzve a harmadik helyen haladt, Zarco viszont csak a 12. helyen haladt. A harmadik és az ötödik kör között Álex Márquez, Marini és Cortese is hibázott, de Marini folytatni tudta a versenyt. A hatodik körben Danny Kent és Axel Pons is hibáztak, a hideg időjárásnak betudhatóan. A következő körökben Baldassarri közeledett Morbidellihez, majd a 13. körben el is kezdte támadni.
Az utolsó körökre Zarco sikeresen felzárkózott a Top 10-be, majd utolérte a hatodik helyen haladó Oliveirát, aki Lüthivel csatázott. A 21. körben azonban Oliveira bukott, és Zarco megelőzte Lüthit, feljőve ezzel a hatodik helyre, majd miután az utolsó körben Baldassarri is esett, már az ötödik volt.
Lowes nyert, megelőzve Folgert és Rinst. Mögöttük Morbidelli, Zarco, Lüthi végeztek.

Moto3

Időmérő
A Moto3 időmérőjét április 23-án, reggel rendezték.

Futam
A Moto3 futamát április 24-én, reggel rendezték. Mindazonáltal, hogy Brad Binder az időmérőn a második helyre kvalifikált, kizárták, így az utolsó helyről kellett indulnia. Niccolò Antonellinek sem indult jól a futam, a rajt előtt lefulladt és a boxból kellett indulnia. A rajtnál a harmadik helyről rajtoló Francesco Bagnaia tört az élre, őt követte Jorge Navarro és Nicolò Bulega. A hatos kanyarban Martín és Quartararo csúsztak ki, miközben Navarro átvette a vezetést. A harmadik körre a vezető hármas elhúzott Romano Fanatitól, valamint Binder is felküzdötte magát a pontszerző helyek közé. 18 körrel a vége előtt Bulega vette át a vezetést, de Navarro hamar visszaszerezte a pozíciót. Eközben Binder már több mint 25 helyet javítva a Top 10-ben motorozott. Csupán három kör kellett hozzá és már a negyedik helyen haladt, bő 4 másodpercel lemaradva a vezető hármastól. Továbbá Navarro és Bagnaia egymás oda-vissza előzgetése is segítette Binder felzárkózását. Nemcsak az élen, hanem az 5–10. helyekért is vérremenő csata folyt. A 18. körben Binder megérkezett, és át is vette a vezetést és megkezdte az előnye kialakítását.
Az utolsó három kör Navarro, Bagnaia és Bulega csatájáról szólt, az állás kanyarról kanyarra változott. Az utolsó kör utolsó kanyarjában Bulega bebújt Bagnaia mellé, aki éppen Navarrót előzte, így Valentino Rossi protezsáltja feljött a második helyre, leszorítva ezzel Navarrót a dobogóról. Brad Binder végül 34 helyet javított rajtpozíciójához képest, és szerezte meg első Moto3-as futamgyőzelmét. Mögötte Bulega, Bagnaia, Navarro, Kornfeil, Mir és Fenati végeztek.

Jegyzetek

További információk

spanyolország
Motorversenyzés Spanyolországban
Andalúzia